Сезон 1979 — Двадцать второй сезон для «Шахтёра» в чемпионатах СССР, а также шестой в дивизионе второй лиги.

Чемпионат СССР 1979 (вторая лига)

Зональный турнир (6 зона)

Турнирная таблица

Матчи

Кубок СССР 1979

Зональный этап (8 зона)

Турнирная таблица

Матчи

Статистика

Матчи и голы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футбольного клуба «Шахтёр»
 История, статистика, программки ФК «Шахтёр»
 «Шахтёр» Караганда в сезоне 1979 на сайте footballfacts.ru

1979
Сезоны футбольных клубов 1979